Le nom de Hellboy peut désigner :

 Hellboy : personnage de comics créé par Mike Mignola ;
 Hellboy : la série de comics consacrée au personnage éponyme ;
 Hellboy (2004), Hellboy 2 : Les Légions d'or maudites (2008) et Hellboy (2019) : adaptations cinématographiques des comics.